

Sciences humaines et sociales

Anthropologie 
 « Tartares » est un terme occidental ambigu regroupant les peuples tatars et mongols d'Eurasie, et plus particulièrement d'Asie centrale (on a également nommé Tartarie l'ensemble des régions d'Asie centrale où ils vivent). On les appelle aujourd'hui plus volontiers les Turco-mongols en raison des différences de ces deux grands groupes qui se ressemblent.

Culture et société

Histoire 
 Dans la mythologie grecque, le Tartare est un lieu situé dans les profondeurs des Enfers, où vont les grands criminels et les monstres quand ils sont tués.

Alimentation 
 Le Tartare est une marque de fromage frais aux herbes de Savencia Fromage & Dairy.
 La sauce tartare est une sauce à base de mayonnaise.
 Le steak tartare est une préparation culinaire à base de chair crue dont la recette vient de ces régions.

Arts 
Le Désert des Tartares est un roman de l'auteur italien Dino Buzzati sorti en 1940.
Le Désert des Tartares est un film franco-germano-italien réalisé par le cinéaste italien Valerio Zurlini, sorti en 1976 et adapté de ce roman.

Toponymie 
 La ville tartare désigne par extension le centre historique de Pékin.

Voir aussi

Articles connexes